Сан Педро Тенанго има више значења:

 Сан Педро Тенанго (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро Тенанго (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику